Qoqek bezeichnet

 den Regierungsbezirk Tacheng (Tarbagatay) in Xinjiang, Volksrepublik China
 die Stadt Tacheng (chin. 塔城市) des gleichnamigen Regierungsbezirks in Xinjiang, siehe Tacheng (Stadt)